

Стожне — село в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Стожне — село в гміні Ковале-Олецьке Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Стожне — частина міста Зелена Гура в Любуському воєводстві